Jméno a příjmení Sergej Stepanov má více nositelů:
 Sergej Alexandrovič Stěpanov (* 1941), ruský matematik
 Sergej Stěpanov (fotbalista) (* 1976)
 Sergej Stěpanov (politik) z Podněstří
 Sergej Stepanov (hudebník) (známější jako „Epic Sax Guy“), saxofonista a člen hudební skupiny SunStroke Project